Хакуариљо има више значења:

 Хакуариљо (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хакуариљо, Хукуариљо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику